Elitserien 1998/99 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1998/99, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1998/99, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1998/99